Ел Дољар има више значења:

 Ел Дољар (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дољар (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Дољар (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дољар (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дољар (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дољар (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику